Анатолий Николаевич Курносов () — советский самбист, шашист, советский и российский тренер по шашкам, шашечный журналист, судья республиканской категории. Мастер спорта по самбо (1967) и по шашкам (1968), перворазрядник по шахматам, футболу, вольной и греко-римской борьбе. Заслуженный тренер РСФСР.

Самый известный ученик — Александр Михайлович Шварцман, международный гроссмейстер и чемпион мира в трех шашечных дисциплинах (международные, бразильские и русские шашки).

Начал заниматься шашками в 16 лет в клубе «Локомотив» у отца Николая Матвеевича. С 1973 года — тренер, с 1976 — в ДЮСШ «Локомотив», с 1988 года во Дворце пионеров на Воробьёвых горах (МГДД(Ю)Т). Среди воспитанников призёры и чемпионы мира, Европы, России: мгр Александр Михайлович Шварцман, мс Ярослав Тележкин, Яков Лейкин, Максим Саликов, международный мастер Владимир Плаудин и др.

Библиография 
 А. Н. Курносов «Оригинальные планы в шашках», М., 1999, 16 стр., 48 избранных партий Н. М. Курносова с комментариями и 12 избранных окончаний.
 А. Н. Курносов Энциклопедия шашечных окончаний — «две на две», М., 2000, 20 стр.

Примечания

Ссылки 
 А. Н. Курносову — 70!

Самбисты СССР
Мастера спорта СССР по шашкам
Заслуженные тренеры РСФСР
Тренеры по шашкам
Тренеры Москвы
Шашечные судьи